Landschaftsgebäude steht für
Altes Landschaftsgebäude, München
Neues Landschaftsgebäude, München 
Landschaftsgebäude (Meiningen)